Bahasa kan syfta på:

Bahasa Indonesia – en variant av malajiska och det officiella språket i Indonesien
Bahasa Malaysia –  ett malajo-polynesiskt språk och officiellt språk i Malaysia, Brunei och Singapore

Se även

Basa Jawa – ett malajo-polynesiskt språk i den austronesiska språkfamiljen, se Javanesiska
Basa Sunda – ett austronesiskt språk på västra Java, se Sundanesiska